Un Constricteur est un substantif masculin qui peut faire référence en français à :
 un serpent constricteur, qui étouffe sa proie
 notamment le Boa constricteur, une espèce de serpent dont le nom scientifique est Boa constrictor ;
 un muscle qui contracte un organe en l'encerclant
 notamment le muscle constricteur du pharynx ;
 un nœud constricteur.